Osoby o tym nazwisku:
 Albert Roussel – francuski kompozytor
 Antoine Roussel – francuski hokeista
 Cédric Roussel – belgijski piłkarz
 Fabien Roussel – francuski polityk i dziennikarz
 Henri François Anne de Roussel – francuski lekarz i przyrodnik
 Léo Roussel – francuski kierowca wyścigowy
 Nelly Roussel – francuska wolnomyślicielka, wolnomularka, anarchistka, feministka
 Patrice Roussel – francuski kierowca wyścigowy
 Raymond Roussel – francuski pisarz